Petropawlowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Amur:
 Petropawlowka (Amur, Archarinski), im Archarinski rajon
 Petropawlowka (Amur, Iwanowski), im Iwanowski rajon
 Petropawlowka (Amur, Michailowski), im Michailowski rajon
 Petropawlowka (Amur, Swobodnenski), im Swobodnenski rajon
 in der Oblast Astrachen:
 Petropawlowka (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Petropawlowka (Baschkortostan, Archangelski), im Archangelski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Askinski), im Askinski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Gafurijski), im Gafurijski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Kugartschinski), im Kugartschinski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Meleusowski), im Meleusowski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Mijakinski), im Mijakinski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Sterlitamakski), im Sterlitamakski rajon
 Petropawlowka (Baschkortostan, Tatyschlinski), im Tatyschlinski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Petropawlowka (Belgorod, Belgorodski), im Belgorodski rajon
 Petropawlowka (Belgorod, Tschernjanski), im Tschernjanski rajon
 in der Republik Burjatien:
 Petropawlowka (Burjatien, Bitschurski), im Bitschurski rajon
 Petropawlowka (Burjatien, Dschidinski), Verwaltungszentrum des Dschidinski rajon
 Petropawlowka (Burjatien, Saigrajewski), im Saigrajewski rajon
 in der Region Chabarowsk:
 Petropawlowka (Chabarowsk)
 in der Oblast Kemerowo:
 Petropawlowka (Kemerowo)
 in der Region Krasnojarsk:
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Abanski), im Abanski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Balachtinski), im Balachtinski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Irbeiski), im Irbeiski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Jemeljanowski), im Jemeljanowski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Kuraginski), im Kuraginski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Pirowski), im Pirowski rajon
 Petropawlowka (Krasnojarsk, Sajanski), im Sajanski rajon
 in der Oblast Kursk:
 Petropawlowka (Kursk, Medwenski), im Medwenski rajon
 Petropawlowka (Kursk, Sowetski), im Sowetski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Petropawlowka (Lipezk, Dankowski), im Dankowski rajon
 Petropawlowka (Lipezk, Terbunski), im Terbunski rajon
 in der Republik Mari El:
 Petropawlowka (Mari El)
 in der Oblast Moskau:
 Petropawlowka (Moskau)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Petropawlowka (Nowosibirsk, Krasnosjorski), im Krasnosjorski rajon
 Petropawlowka (Nowosibirsk, Kupinski), im Kupinski rajon
 Petropawlowka (Nowosibirsk, Masljaninski), im Masljaninski rajon
 Petropawlowka (Nowosibirsk, Wengerowski), im Wengerowski rajon
 in der Oblast Omsk:
 Petropawlowka (Omsk, Nischneomski), im Nischneomski rajon
 Petropawlowka (Omsk, Sedelnikowski), im Sedelnikowski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Petropawlowka (Orenburg, Krasnogwardeiski), im Krasnogwardeiski rajon
 Petropawlowka (Orenburg, Sakmarski), im Sakmarski rajon
 in der Oblast Samara:
 Petropawlowka (Samara, Jelchowski), im Jelchowski rajon
 Petropawlowka (Samara, Kljawlinski), im Kljawlinski rajon
 in der Oblast Saratow:
 Petropawlowka (Saratow, Dergatschowski), im Dergatschowski rajon
 Petropawlowka (Saratow, Lyssogorski), im Lyssogorski rajon
 Petropawlowka (Saratow, Nowousenski), im Nowousenski rajon
 Petropawlowka (Saratow, Rtischtschewski), im Rtischtschewski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Petropawlowka (Smolensk)
 in der Region Stawropol:
 Petropawlowka (Stawropol)
 in der Republik Tatarstan:
 Petropawlowka (Tatarstan)
 in der Oblast Tjumen:
 Petropawlowka (Tjumen, Jarkowski), im Jarkowski rajon
 Petropawlowka (Tjumen, Uporowski), im Uporowski rajon
 in der Oblast Tomsk:
 Petropawlowka (Tomsk, Kolpaschewski), im Kolpaschewski rajon
 Petropawlowka (Tomsk, Tomski), im Tomski rajon
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Petropawlowka (Tscheljabinsk, Kussinski), im Kussinski rajon
 Petropawlowka (Tscheljabinsk, Uiski), im Uiski rajon
 in der Oblast Wolgograd:
 Petropawlowka (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Petropawlowka (Woronesch, Liskinski), im Liskinski rajon
 Petropawlowka (Woronesch, Nowousmanski), im Nowousmanski rajon
 Petropawlowka (Woronesch, Ostrogoschski), im Ostrogoschski rajon
 Petropawlowka (Woronesch, Petropawlowski), Verwaltungszentrum des Petropawlowski rajon
 Petropawlowka (Woronesch, Podgorenski), im Podgorenski rajon

Siehe auch:
 Petropawliwka (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung